Econoline Crush — канадская музыкальная группа, исполняющая альтернативный рок. Группа была сформирована в Сиэтле в 1992 году и в скором времени переехала в Ванкувер. Econoline Crush выпустили 4 студийных альбома и несколько запоминающихся синглов, среди которых «Surefire (Never Enough)», «Sparkle And Shine», «You Don’t Know What It’s Like».

В 2001 году, выпустив свой третий альбом Brand New History, группа распалась, после чего вокалист и фронтмен Тревор Хёрст основал собственный проект под названием Hurst.

В 2007 году группа воссоединилась, чтобы отправиться в концертный тур по Канаде вместе с Alice Cooper. Год спустя Econoline Crush выпустили четвёртый альбом Ignite.

История

Ранние годы (1992—1995) 
Econoline Crush была сформирована в 1992 году в Сиэтле, когда вокалст Тревор Хёрст отозвался на объявление в газете, данное новой группой. В 1993 году, группа подписала контракт с отделением EMI Music в Канаде, отыграв всего лишь 26 выступлений.

В 1994 году Econoline Crash выпустили мини-альбом под названием Purge, который даже был номинирован на премию Джуно. Год спустя вышел первый студийный альбом Affliction, который закрепил успех группы в Канаде. Econoline Crush отправились в длительный тур, трижды посетив Европу вместе с Young Gods, Die Krupps, Waltari и Filter. Тур завершился на фестивале Popkomm в городе Кёльн.

Наиболее успешный альбом (1996—2000) 
В 1996 году, группа начала запись нового альбома в Sound City с продюсером Сильвией Мэсси-Шайви, которая ранее работала с Принсем, Red Hot Chili Peppers, Tool. Спустя год был выпущен альбом The Devil You Know, который тепло приняли как фанаты, так и критики. Альбом звучал более мейнстримово, чем предыдущие работы Econoline Crush, что только увеличило популярность группы. В 1997—1999 годах группа побывала в двух турах, выступая с такими известными исполнителями как Kiss, Foo Fighters, Green Day, The Tea Party и др. Группа стала настолько популярной, что некоторые их песни можно было услышать в известных телепрограммах, таких, как Мелроуз Плейс и Пси Фактор. The Devil You Know стал платиновым в Канаде и получил номинацию на Джуно.

Brand New History и распад группы (2001) 
Третий студийный альбом Brand New History, выпущенный в 2001 году получил довольно противоречивые отзывы критиков, несмотря на умеренный коммерческий успех. Сингл «You Don’t Know What It’s Like» был включен в сборник Big Shiny Tunes 4.

Холодный приём последнего альбома послужил поводом для распада Econoline Crush. Участники группы занялись другими музыкальными проектами, в том числе и Тревор Хёрст, который основал собственную группу Hurst (группа выпустила лишь один мини-альбом, Wanderlust, по звучанию значительно отличавшийся от творчества Econoline Crush).

Воссоединение и Ignite (2007—2009) 
В 2007 году Хёрст на своей странице в MySpace объявил о том, что он работает над новым альбомом Econoline Crush, в то время как группа отправилась в тур вместе с Hinder. В состав воссозданной группы входили барабанщик Брент Фитц (), гитарист Кай Маркус (), басист Скотт Уэйлен () и вокалист Тревор Хёрст, из которых только Тревор участвовал в первоначальном составе.

Ignite был записан в Radiostar Studios, Калифорния, и выпущен 15 января 2008 года. Авторами песен стали Тревор Хёрст и Кай Маркус. Какое-то время спустя Econoline Crush отправились в тур, играя на разогреве у Three Days Grace и Seether. В августе 2008 года группа провела несколько выступлений вместе с такими группами, как 3 Doors Down, Staind, Hinder и Alice Cooper.

В 2009 году Econoline Crush выступили на нескольких музыкальных фестивалях, включая Halifax Rocks Festival.

2010 — настоящее время 
Летом 2010 года было объявлено, что в группу возвращаются Зигги Сигмунд и Роберт Морфитт<ref name="Официальный сайт">{{cite web|url=http://econolinecrush.us/bio.html|title=Econoline Crush Bio|publisher=EconolineCrush.us|accessdate=2012-10-02|lang=en|archiveurl=https://www.webcitation.org/6B6L5iOHd?url=http://econolinecrush.us/bio.html|archivedate=2012-10-02|deadurl=yes}}</ref>. Чуть позже EMI выпустила сборник лучших песен группы под названием Surefire: The Best of Econoline Crush.
В конце года на официальном сайте Econoline Crush появилось сообщение о том, что любой желающий может пожертвовать деньги для создания нового альбома. Поклонники группы пожертвовали 8610 долларов, в то время как целью являлось собрать хотя бы 7000.

8 апреля 2011 года был выпущен мини-альбом The People Have Spoken Vol. 1''.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Синглы

Видеоклипы

Награды и номинации 
Juno Awards  — основная музыкальная премия Канады. Econoline Crush были номинированы дважды.

Ссылки

Примечания 

Индастриал-рок-группы Канады
Группы альтернативного рока Канады
Группы постгранжа из Канады
Музыкальные коллективы из Ванкувера